Diese Liste der Abgeordneten zum Landtag von Niederösterreich (V. Gesetzgebungsperiode) listet alle Abgeordneten des Landtags von Niederösterreich während der V. Gesetzgebungsperiode auf, wobei die Gesetzgebungsperiode vom 5. November 1949 bis zum 10. November 1954 reichte. Nach den Landtagswahlen 1949 entfielen 31 der 56 Mandate auf die Österreichische Volkspartei (ÖVP), 22 Mandate auf die Sozialdemokratische Partei Österreichs (SPÖ) und 3 Mandate auf Kommunistische Partei Österreichs (KPÖ). Der Landtag wählte am 5. November 1949 die Landesregierung Steinböck II.

Funktionen

Landtagspräsidium 
Dem Landtagspräsidium stand erneut der ÖVP-Politiker Hans Sassmann als Erster Präsident vor. Das Amt des Zweiten Landtagspräsidenten übernahm der SPÖ-Abgeordnete Josef Wondrak, Dritter Landtagspräsident war wie bereits in der vorangegangenen Periode Johann Endl.

Landtagsabgeordnete

Literatur 
 Hermann Riepl: Fünfzig Jahre Landtag von Niederösterreich. Bd. 2. Der Landtag in der Ersten Republik. Wien 1973

05